AFIS steht als Abkürzung  für:

 Aerodrome Flight Information Service, Flugplatzinformationsdienst, siehe Fluginformationsdienst
 Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, siehe Italienisches Treuhandgebiet Somalia
 Amtliches Festpunktinformationssystem des Vermessungswesens in Deutschland
 Archivisches Fachinformationssystem, siehe Archivsoftware
 Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem, ein biometrisch-informationstechnologisches System

Siehe auch:

Abkürzung